Сен-Сірг, Сен-Сірґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Тулузи, 65 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 383,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сірг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сірг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот